Флаг Белгорода-Днестровского был утверждён 26 сентября 1996 года решением городского Совета народных депутатов.

Описание 

Описание флага а также древка регулируется вышеописанным документом и содержит следующее:

Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище из трёх соединённых равновеликих полос. Верхняя и нижняя красного, средняя - золотого цветов. Соотношение сторон флага: 1:1 (размер полотнища соответственно 100*100 см.). На золотой полосе равномерно расположены три синие грозди винограда. Древко флага (длина 250 см., диаметр 5 см.) окрашено в жёлтый цвет. Верхушка древка флага увенчана металлической маковкой, шаровидным наконечником жёлтого цвета, который крепится на базу такого же цвета.

Символика 

Три грозди винограда указывают на природно-географическую особенность расположения города, мягкий климат края, известного и щедрого своими виноградниками. Золотая полоска, которая составляет 1/3 ширины флага, символизирует реку Днестр в гирле которой расположен город. Красный цвет - традиционный и широко используемый во времена Киевской Руси - обозначает мужество, силу, смелость и великодушие, соединённое с любовью. Жёлтый цвет - соответствует щедрости и богатству.

Использование 
Использование символа описано в "Положении о флаге города":

Положение о флаге города Белгорода-Днестровского

1. Флаг города - официальный атрибут (символ) городского самоуправления.

2. Флаг города устанавливается в служебном кабинете Председателя городского Совета народных депутатов, а на время сессии вносится в зал заседаний.

3. Репродуцирование и тиражирование городского флага осуществляется: - в виде цветного, черно-белого изображения - произвольной техникой исполнения и из разнообразных материалов - произвольных с соблюдением пропорций размеровПри репродуцировании и тиражировании городского флага должна быть сохранена цветовая и графическая тождественность оригиналу и его описанию.

4. Флаг поднимается на шпиле перед зданием Совета народных депутатов и исполкома: - в дни государственных праздников Украины - во время проведения сессии городского Совета народных депутатов - во время приёма официальных делегаций - торжественных приёмов и праздниковПри условии, когда осуществляется одновременное поднятие флага Украины и города, флаг города не может превышать размеры флага Украины и размещается справа от него (со стороны зрителя).В случае одновременного поднятия флага города и организации, фирмы учреждения, (если они расположены рядом) флаг организации не должен превышать размеров флага города и располагаться справа от него.

5. Флаг города может быть поднят во время церемоний или других мероприятий, которые проводят представительные или исполнительные органы власти, городские общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств мероприятий.

6. Флаг города используется:-как элемент праздничного украшения города во время торжественных церемоний и праздников (День города, фестивали, выставки)-во время торжественной церемонии присяги вновь избранного Председателя городского Совета народных депутатов

7. Все предприятия, учреждения, организации и физические лица могут использовать только утверждённое изображение флага города, а с коммерческой целью - реклама товаров, фирмы изготовления сувенирной продукции – с разрешения исполкома городского Совета народных депутатов в соответствии с «Положением о Гербовом сборе за право использования символики города», которое утверждает Председатель исполкома. При этом в нём должно быть определено, что указанные субъекты хозяйственной деятельности обязаны к уплате Гербового сбора, который составляет 1% от стоимости продукции.Средства от Гербового сбора поступают в местный бюджет и могут быть использованы только на культурно-просветительские цели (реставрация памятников, краеведческие издания). Разрешение на использование флага города предусматривает моральную ответственность пользования за качество товаров, на котором он изображён. В случае потери популярности товара из-за ухудшения качества, собственник знака (исполком) имеет право разорвать соглашение с фирмой-изготовителем.

Действие данного Положения не распространяется на культурно-просветительские и учебные заведения, Вооружённые Силы, юридических и физических лиц, которые используют изображения флага с целью национально-патриотического воспитания молодежи и формирования национального самосознания граждан Украины.

8. Исключительным правом на использование Флага города принадлежит городскому Совету народных депутатов.

9. Не разрешается без специального разрешения городского Совета использовать Флаг города в случаях, не предусмотренных этим Положением.

10. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на Председателя городского Совета народных депутатов.

Ссылки 
 Статья о городской символике на официальном сайте города

См. также 
 Белгород-Днестровский

Флаги городов Одесской области
Белгород-Днестровский
Флаги с изображением винограда